Кэ́трин (Кэ́ти) А́селтон (, род. 1 октября 1978, Милбридж, Мэн) — американская актриса, режиссёр и продюсер.

Ранняя жизнь и образование 
Аселтон родилась в Милбридже, штат Мэн. Она участвовала в конкурсах красоты в 1995 году, и победила в конкурсе «Юная мисс Мэн» в 1995 году и представляла родной штат на конкурсе «Юная Мисс США» в том же году, заняв второе место. Она окончила школу Narraguagus в городе Харрингтон в 1996 году. Аселтон училась в Школе связей Бостонского университета в течение двух лет до переезда в Лос-Анджелес, чтобы стать актрисой. Затем училась два года в Американской академии драматических искусств в Нью-Йорке.

Карьера

Личная жизнь 
 Муж — Марк Дюпласс (с 2006)
 дочери Молли (род. 2007) и Ора (род. 2012)

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Выпускники Бостонского университета
Выпускники Колледжа коммуникаций Бостонского университета
Киноактрисы США